Cimanuk (Cikalong)
 Cimanuk (Cimanuk)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing